Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2011/12 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2011/12 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Jetsmark SK und der SK K41 kamen mit je 10 Spielern aus, das Team Nordea Skb ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 21. Insgesamt kamen 129 Spieler zum Einsatz, von denen 33 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Mads Andersen (Team Nordea Skb) und Christian Kyndel Pedersen (Jetsmark SK) mit jeweils 7,5 Punkten, wobei Andersen 8 Partien spielte, Pedersen 9. Einen halben Punkt weniger bei jeweils 9 Partien erreichten Jonny Hector (SK Nordkalotten) und Tobias Rostgaard (BMS Skak). Mit Jan Pedersen (Team Nordea Skb), Niels Nørskov Laursen (SK K41), Anders Helledie (Jetsmark SK), Sjurdur Thorsteinsson (Århus SK/Skolerne) und Esben Sørensen (Hillerød SK) erreichten fünf Spieler bei jeweils einem Einsatz 100 %.

Ältester Spieler der Saison war der bei der Brøsnhøj SF spielende Bjørn Brinck-Claussen (* 1942), jüngster Spieler der beim Team Nordea Skb spielende Mads Andersen (* 1995).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; DEN = Dänemark, EST = Estland, FAI = Färöer, ISL = Island, ITA = Italien, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Jetsmark Skakklub

Brønshøj Skakforening

Århus Skakklub/Skolerne

Skakklubben Nordkalotten

Skakklubben K41

Team Nordea Skb

Skakklubben Sydøstfyn

SK 1968 Århus

BMS Skak

Hillerød Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2011
Schach 2012